Detmers ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Detmers (* 1965), deutscher reformierter Theologe
 August Hinrich von Detmers (1730–1781), deutscher Offizier
 Heinrich Detmers (1919–1999), deutscher SS-Hauptsturmführer
 Maruschka Detmers (* 1962), niederländische Schauspielerin
 Theodor Detmers (1902–1976), deutscher Kapitän

Siehe auch:
 Detmer